Staden kan syfta på:

 Staden (film) – en film från 1962
 Staden (målning) – en målning av August Strindberg
 Staden (opera) – en opera av Sven-David Sandström med libretto av Katarina Frostensson
 Staden, Belgien – en kommun i Flandern, Belgien
 Staden, Östersund – en stadsdel i Östersund